Беля́нка, Беля́нки:

Животные, растения, грибы 
 Белянка, или волнушка белая () — гриб семейства сыроежковых.
 Белянка — народное название в некоторых местностях растения белоцветник весенний ().
 Белянки () — семейство бабочек.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Белянки () — деревня в Витебском районе Витебской области.

Польша 
 Белянка () — село в Горлицком повяте Малопольского воеводства.
 Белянка (Нижнесилезское воеводство) — село в Львувецком повяте Нижнесилезского воеводства.
 Белянка (Новотарский повят) — село в Новотарском повяте Малопольского воеводства.

Россия 
 Белянка — село в Белокатайском районе Башкортостана.
 Белянка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Белянка — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Белянка — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.
 Белянки — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Белянки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Белянки — деревня в Зубцовском районе Тверской области.

Реки 
 Белянка — река в Польше.
 Белянка (приток Борзовы)
 Белянка (приток Истры)
 Белянка (приток Лены) — река в Якутии.
 Белянка (приток Сожа)
 Белянка (приток Уфы) — река в Башкортостане.
 Белянка (приток Шилки)

См. также 
 Торошинка